Guingamp-Paimpol Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Er wurde am 17. November 2016 gegründet und umfasst 57 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in Guingamp.

Historische Entwicklung 
Als Nachfolgeorganisation der Gemeindeverbände Callac Argoat, Paimpol Goëlo, Pays de Bégard, Pays de Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Guingamp Communauté und Pontrieux Communauté entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Am 1. Januar 2019 erfolgte die Umbenennung des Gemeindeverbands von vormals Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération zum aktuellen Namen mit dem Zusatz „De l’Armor à l’Argoat“ als Slogan.

Mitgliedsgemeinden 
Die Guingamp-Paimpol Agglomération besteht aus folgenden 57 Gemeinden:

Quellen

Weblinks 
 INSEE - Dossier Complet

Guingamp-Paimpol Agglomération
Département Côtes-d’Armor
Gegründet 2016